Увулярний приголосний, також конусоподібний, — це приголосний, який утворюється контактом задньої частини язика з язичком (конусом), тобто подібний до велярних приголосних, але більше в задній частині рота. Вони відсутні в чеській мові, але містяться в літературній французькій та іспанській, казахській, японській і деяких індіанських мовах. Увуляри включають увулярні носові (IPA ɴ), увулярні глухі вибухові (IPA q), увулярні дзвінкі вибухові (IPA ɢ), глухі увулярні фрикативні (IPA χ), дзвінкі увулярні фрикативні (ʁ), вібранта (ʀ – французьке r), викидні ( qʼ), дзвінкий імплозив (ʛ).

Приголосні звуки